

Patronymes 

 Kiko Yokota (née en 1997), gymnaste rythmique japonaise ;
 Susumu Yokota (mort en 2015), compositeur japonais de musique électronique ;
 Tadayoshi Yokota (né en 1947), joueur de volley-ball japonais ;
 Takatoshi Yokota (1487-1550), samouraï, un des 24 généraux de Shingen Takeda ;
 Yasukage Yokota (1524-1575), chef de clan japonais.

Divers 
 (6656) Yokota, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.